Сезон Словацької Екстраліги 1993/1994 — перший сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1993/1994 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда ХК Дукла Тренчин, перемігши у фінальній серії ХК Кошице із рахунком 3:2. Команда ХК Зволен опустилися на пряму до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на її місце пріднялася «Спартак Дубниця над Варом» (Spartak Dubnica nad Váhom).

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Півфінали:
 ХК Дукла Тречин - Martimex ZŤS Мартін; рахунок серії 3:1, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 7:2, 4:2, 2:3, 3:1.
 ХК Кошице - ХК Слован Братислава; рахунок серії 3:2, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 7:4, 1:2, 5:2, 1:2, 4:1.

Гра за 3-є місце:
 Martimex ZŤS Мартін — ХК Слован Братислава; рахунок серії 2:1, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 1:7, 4:1, 4:3.

Фінал:
 ХК Дукла Тречин — ХК Кошице; рахунок серії 3:2, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 2:3, 4:1, 5:6, 3:2, 5:1.

Команда-переможець

Посилання 
 Вся статистика сезону 1993/1994 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина